Marmeleiro ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Marmeleiro (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Marmeleiro (Guarda), Gemeinde im Concelho de Guarda, Portugal
 Marmeleiro (Sertã), Ort und ehemalige Gemeinde Concelho da Sertã, Portugal